

Patronyme 

  Charles Bazinet (1845-1916), marchand de bois et homme politique fédéral et municipal du Québec ;
 Kevin Bazinet (1991-), jeune chanteur canadien.

Toponyme 

 Lac-Bazinet, territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.